Велька Лодіна — село в окрузі Кошице-околиця Кошицького краю Словаччини.
 Мала Лодіна — село в окрузі Кошице-околиця Кошицького краю Словаччини.